John Stone puede referirse a:

John Stone (productor) (1888 - 1961), productor y guionista cinematográfico estadounidense.
John Stone Stone (1869 - 1943), matemático e inventor estadounidense.
John Stone (actor) (1924-2007), actor británico.
Juan Stone (?–1539), mártir inglés.